Horobiji (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Horobiji (Lubny), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lubny
 Horobiji (Sinkiw), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw